Friedhof Füssen steht für:

 Alter Friedhof (Füssen)
 Waldfriedhof (Füssen)